Edward Bukenya (Masaka, – 1981. november 23.)  ugandai  nemzetközi labdarúgó-játékvezető.  Teljes neve Edward Kenneth Bukenya.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetésből 1960-ban Masakában vizsgázott. A Masakai labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Ugandai labdarúgó-szövetség (FUFA) Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével a Super League játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetést 1981-ben bekövetkezett halálával befejezte.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ugandai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1980-tól tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett. A nemzetközi játékvezetéstől 1981-ben halálával búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
Az 1982-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta. Selejtező mérkőzést a CAF zónában irányított. Egyike volt annak a három afrikai játékvezetőnek akiket a FIFA JB az 1982-es vb lehetséges játékvezetőinek jelölt.

CAF-bajnokok ligája
Ahmed Rajab Kisekka játékvezető mellé, partbírónak Asaph Sendi és Edward Bukenya volt küldve. Ebben a korban a nemzetközi játékvezető mellé a nemzeti játékvezetők közül delegáltak partbírókat. A partbírók még nem voltak a FIFA JB tagjai.

Családi kapcsolat
A fia, Arthur Iga Bukenya 1990-ben megpróbálta követni az apja nyomdokait, Az Ugandai Labdarúgó-szövetség JB felterjesztésére a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe került.

Források 

Ugandai labdarúgó-játékvezetők
A 20. században született személyek
1981-ben elhunyt személyek